Le Grand Prix moto des Pays-Bas 2022 est la onzième manche du championnat du monde de vitesse moto 2022.

Cette  édition du Grand Prix moto des Pays-Bas s'est déroulée du  au  sur le TT Circuit à Assen.

Classement MotoGP

Classement Moto2

Classement Moto3

Classement provisoire au championnat

MotoGP

Moto2

Moto3

Notes

Références 

2022
Sport aux Pays-Bas en 2022
Sport en juin 2022
Pays-Bas